Kapel van de Heilige Geest (Rue) - Frankrijk
 Heilige Geestkapel (Maastricht)